Józef Lenartowicz (ksiądz), 1852-1926
 Józef Lenartowicz (inżynier), 1870-1951